Карл Лудвиг од Аустрије (Шенбрун, 30. јул 1833- Беч, 19. мај 1896
) био је син надвојводе Франца Карла и Софије од Баварске и млађи брат цара Франца Јозефа, и отац надвојводе Франца Фердинанда, и деда последњег цара Карла I.

Породично стабло 

Рођени 1833.
Умрли 1896.
Династија Хабзбург-Лорен